Halmosi Zoltán (1947–) válogatott labdarúgó, edző, sportvezető 
 Halmosi Zoltán (1971–2019) NB I-es labdarúgó